Sicklaön kan syfta på:

Sicklaön (ö) – en halvö i Stockholms län, huvudsakligen belägen i Nacka kommun
Sicklaön (kommundel) – en kommundel i Nacka kommun

Se även
Sicklaö socken – en socken i Södermanland i Svartlösa härad
Sickla – ett område på den västra delen av Sicklaön i Nacka och Stockholms kommuner
Västra Sicklaön – en del av Sicklaön